Higashi – villaggio giapponese della prefettura di Okinawa

Persone 
 Otokata Higashi – pediatra giapponese che ha contribuito a dare il nome alla sindrome di Chédiak-Higashi
 Shunki Higashi – calciatore giapponese

Altro 
 Ghiacciaio Higashi-naga-iwa – ghiacciaio nella Terra della Regina Maud, in Antartide
 Higashi no Eden – anime di 11 episodi trasmesso nel 2009 da Fuji TV
 Linea Ōsaka Higashi – linea ferroviaria a Ōsaka in Giappone
 Stazione di Mizuho Undōjō Higashi – stazione della metropolitana di Nagoya